Hutschenreuther ist der Familienname folgender Personen:

 Carolus Magnus Hutschenreuther (1794–1845), deutscher Unternehmensgründer
 Christoph Michael Hutschenreuther (um 1628–1707), böhmischer Hammerherr, Gutsbesitzer und Unternehmer
 Hans Hutschenreuther (um 1575–1657), deutscher Hammerherr und Bergverständiger
 Lorenz Hutschenreuther (1817–1886), deutscher Unternehmensgründer

Hutschenreuther ist der Name folgender Unternehmen:

 C. M. Hutschenreuther (Porzellanfabrik), Porzellanfabrik in Hohenberg an der Eger (1822–1969)
 Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther (1857–1969), siehe Lorenz Hutschenreuther #Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther
 Hutschenreuther (Porzellanhersteller), Porzellanhersteller (1969–1998)
 Hutschenreuther, Marke der Sambonet Rosenthal Group (ab 2000), siehe Rosenthal (Unternehmen)

Siehe auch:

 Villa Hutschenreuther in Feldafing, Landkreis Starnberg, Bayern
 Hutschenreuter